Блејден има више значења:
 Округ Блејден (Северна Каролина)
 Блејден (Небраска)